Cneo Minicio Faustino es el nombre de las siguientes personas:

 Cneo Minicio Faustino (cónsul 91), cónsul sufecto romano en 91
 Cneo Minicio Faustino (cónsul 117), cónsul sufecto romano en 117
 Cneo Minicio Faustino Sexto Julio Severo, cónsul sufecto romano en 127